Ла-Гранха:

 Ла-Гранха (Эстремадура) — муниципалитет в Испании
 Ла-Гранха (Чили) — коммуна в Чили
 Ла-Гранха (дворец) — в Сан-Ильдефонсо (Испания)